Кубок північноірландської ліги 2003–2004 () — 18-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку вперше здобув Кліфтонвілл.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|23 вересня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|30 вересня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|14 жовтня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|15 жовтня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf 

2003–2004
2003 у футболі
2004 у футболі